Brøgger est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme

 (1936-2006), professeur et anthropologue norvégien
 (1914-1966), essayiste et nouvelliste norvégien
Suzanne Brøgger (née en 1944), auteure danoise

Toponyme

Glacier Brøgger, glacier de la Géorgie du Sud

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien